Humber, folyó Angliában
 Humber, angol autótípus

hasonló néven
 Humber híd